Hammer (parochie, Aalborg)
Hammer (parochie, Hedensted)
Hammer (parochie, Næstved)
Hammer (Simmerath), een plaats in Noordrijn-Westfalen
Hammer (1972), een Amerikaanse film uit 1972 van Bruce D. Clark
Hammer (2019), een Canadese film uit 2019 van Christian Sparkes
Hammer Film Productions, een filmbedrijf
Valve Hammer Editor, een leveleditor